Stanislaw Tschertschessow ist der Name folgender Personen:

* Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow (* 1963), russischer Fußballspieler
 Stanislaw Stanislawowitsch Tschertschessow (* 1994), russischer Fußballspieler